Hagryphus giganteus ("grifo del desierto del oeste gigante") es la única especie conocida del género extinto Hagryphus dinosaurio terópodo cenagnatoide, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, durante el Campaniense de lo que hoy es Norteamérica.

Descripción 
Como indica el nombre de la especie indica, Hagryphus giganteus era un oviraptorosauriano particularmente grande, con aproximadamente 3 metros de largo, que le hace uno de los miembros más grandes del clade Oviraptorosauria. H. giganteus es aproximadamente entre 30-40% más grande que el oviraptorosauriano norteamericano que le sigue, Chirostenotes.La mano del holotipo tenía aproximadamente 33 centímetros de largo. Sin embargo, las estimaciones posteriores han sido más bajas, Gregory S. Paul en 2010 dio una longitud de 2,60 metros y un peso de 50 kilogramos.

Descubrimiento e investigación 

Hasta la fecha, solo una especie de Hagryphus ha sido nombrada en 2005 por Lindsay Zanno y Scott Sampson , la especie tipo Hagryphus giganteus. El nombre proviene de la combinación de los nombres egipcio Ha, dios egipcio del desierto del oeste y el del animal mitológico que se llamaba en griego, γρύψ, gryphus, el grifo.  El nombre específico significa "gigantesco" en latín. También algunos elementos fragmentarios del pie, que se encuentran en la ladera cerca de la mano, se han catalogado bajo el mismo número de inventario. 

El holotipo fue descubierto en la Formación Kaiparowits en el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante de Utah meridional. La datación radiométrica indica que las camas donde el espécimen fue encontrado se fechan entre 76 y 75 millones de años. Clasificado como UMNH VP 12765, el espécimen tipo reside en las colecciones del Museo de Historia Natural de Utah en Salt Lake City. Consiste en una mano izquierda incompleta pero articulada y la porción distal del radio izquierdo. Se preservan el semilunar y los radiales. El holotipo fue descubierto en 2002 por Michael Getty en la Formación Kaiparowits datada del Campanian tardío en el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante del sur de Utah. El hallazgo se informó científicamente en 2003.  El fechado radiométrico de rocas que se encuentran ligeramente debajo del lecho rocoso donde se encontró el fósil indica que el espécimen murió hace 75,95 millones de años..

Clasificación 

En 2003, Zanno & Sampson informaron sobre el nuevo hallazgo como miembro de Caenagnathidae. Sin embargo, en 2005 limitaron la precisión de la determinación a un más general Oviraptorosauria. Hagryphus sería el oviraptorosaurio conocido más al sur de Norteamérica. Otras especies conocidas de oviraptorosaurianos norteamericanos incluyen a Elmisaurus rarus, Microvenator celer, y Chirostenotes pergracilis. Este grupo de dinosaurios es más conocido del Cretáceo de Asia, en donde se han descubierto  formas tales como Khaan mckennai, Conchoraptor gracilis y Oviraptor philoceratops. 

Los ovirraptorosaurianos se caracterizan por un hocico corto, quijadas grandes sin dientes y cráneos extensivamente pneumatizados, crestas elaboradas cuya función sigue siendo desconocida. Las mandíbulas desdentadas pueden indicar una dieta de huevos pero estos terópodos se alimentaban probablemente también de pequeños vertebrados. La evidencia sugiere que estaban emplumadas y algunos paleontólogos las consideran como aves verdaderas.

Filogenia 
El siguiente cladograma sigue un análisis de Funston & Currie en 2016, que encontró Hagryphus dentro de Caenagnathidae..

Paleoecología 
El único espécimen conocido de Hagryphus fue recuperado en la Formación Kaiparowits, en el sur de Utah. La datación radiométrica argón-argón indica que la Formación Kaiparowits se depositó hace entre 76,1 y 74,0 millones de años, durante la etapa Campaniense del Cretácico tardío.  Durante el Cretácico tardío, el sitio de la Formación Kaiparowits se ubicó cerca de la costa occidental de la vía marítima interior occidental, un gran mar interior que dividió a América del Norte en dos masas de tierra, Laramidia al oeste y Appalachia hacia el este. La meseta donde vivían los dinosaurios era una antigua llanura de inundación dominada por grandes canales y abundantes pantanos de turberas, estanques y lagos, y estaba bordeada por tierras altas. El clima era cálido y húmedo, y soportaba una amplia y diversa gama de organismos. Esta formación contiene uno de los mejores y más continuos registros de la vida terrestre del Cretácico Tardío en el mundo.

Hagryphus compartió su paleoambiente con terópodos como dromeosáuridos, el troodóntido Talos sampsoni , ornitomímidos como Ornithomimus velox, tiranosáuridos como Albertosaurus y Teratophoneus, anquilosáuridos blindados, los hadrosáuridos con pico de pato Parasaurolophus cyrtocristatus y Gryposaurus monumentensis , y los ceratópsidos Utahceratops gettyi , Nasutoceratops titusi y Kosmoceratops richardsoni. La paleofauna presente en la Formación Kaiparowits incluyó, tiburones y rayas, ranas, salamandras, tortugas, lagartos y cocodrilos. Una variedad de los primeros mamíferos estaban presentes, incluyendo multituberculados , metaterios y eutherios.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte